Манта Негра има више значења:

 Манта Негра (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Манта Негра (Намикипа), насеље у савезној држави Чивава у Мексику